Andrzej Józef Koss (ur. 1946) – konserwator zabytków
 Andrzej Koss – duchowny rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz parafii w Śliwicach, wicedziekan